Дени Алар (; родился 18 января 1990 года в Славонски-Брод, СФРЮ) — австрийский футболист хорватского происхождения, нападающий клуба «Фёрст». Выступал за сборную Австрии.

Отец Дени, Горан — в прошлом, был профессиональным футболистом.

Клубная карьера 

Алар начал профессиональную карьеру в клубе «Леобен». В 2006 году он дебютировал за основной состав в Первой лиге Австрии. В 2009 году Дени перешёл в «Капфенберг». 2 мая в матче против «Рида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 15 мая в поединке против «Штрума» Алар забил свой первый гол за «Капфенберг».

Летом 2011 года Алар перешёл в столичный «Рапид». 16 июля в матче против «Адмира Ваккер Мёдлинг» он дебютировал за новую команду. 24 сентября в поединке против «Ваккера» Дени забил свой первый гол за «Рапид».

Летом 2016 года Алар подписал контракт со «Штурмом». 23 июля в матче против «Ред Булл Зальцбург» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Дени забил свой первый гол за «Штурм». Два сезона подряд Алар становился вторым бомбардиром чемпионата. В 2018 году он помог команде выиграть Кубок Австрии и занять второе место в национальном первенстве. В том же году Адар вернулся в «Рапид».

Международная карьера 
14 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Алар дебютировал в сборной Австрии, заменив во втором тайме Марко Арнаутовича.

Достижения 

Командные

 «Штурм»
 Обладатель Кубка Австрии — 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sports.ru
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте transfermarkt.de
 Профиль на сайте kicker.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Леобен»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Фёрст»